Sterlin fue una banda indie española, concretamente de la isla de Mallorca, que publicó su primer álbum el 4 de abril de 2005 bajo el nombre de The loneliest girl in the world. Cantan en inglés.

Componentes 
 Adela Peraita: vocalista del grupo.Exvocalista del grupo Sunflowers.
 Steve Withers: compositor y guitarra. Anteriormente formó parte de las bandas The Fits o Baby Powder (Reino Unido), y actualmente está afincado en Mallorca.
 Toni Toledo: batería. Fue batería de la extinta banda, también mallorquina, Sexy Sadie.
 Paco Torres: guitarra.
 Juanjo Rosselló: bajo.
 Jaume Amengual: piano.

Discografía 
 The loneliest girl in the world (4/4/2005)
 Destroy (19/2/2007)

Grupos de música de Baleares
Grupos de música de los años 2000
Grupos de música pop